Ipirá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipirá (ort), Bahia, 
 Ipirá (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar